Fife – jednostka administracyjna i dawne hrabstwo w Szkocji
 Fife – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Waszyngton
 FIFe – organizacja zrzeszająca hodowców kotów rasowych